Guyon ist der Familienname folgender Personen:

 Édouard-Félix Guyon (1902–??), französischer Diplomat
 Étienne Guyon (* 1935), französischer Physiker
 Félix Guyon (Jean Casimir Félix Guyon; 1831–1920), französischer Chirurg und Urologe
Isabelle Guyon (* 1961), französische Informatikerin
 James Guyon junior (1778–1846), US-amerikanischer Offizier und Politiker

 Jeanne-Marie Bouvier de La Motte Guyon (1648–1717), französische Philosophin
 Joe Guyon (1892–1971), US-amerikanischer American-Football-Spieler, Baseballspieler und -trainer
 Louis de Chalon-Châtel-Guyon (1448–1476), Sohn von Louis de Chalon
 Olivier Guyon (* 1976), französischer Astronom
 René Guyon (1876–1963), französisch-thailändischer Rechtsphilosoph und Rechtsanwalt
 Richard Guyon (1803–1856), ungarisch-türkischer General
 Yves Guyon (1899–1975), französischer Bauingenieur

Guyon steht für:
 Mount Guyon, Berg im Viktorialand, Antarktika
 Châtel-Guyon, Gemeinde im Département Puy-de-Dôme, Frankreich

Siehe auch:
 Loge-de-Guyon-Syndrom, Nervenschädigung
 Guyon-Loge, anatomische Struktur, siehe Canalis ulnaris
 Roche-Guyon
 Guillon